Termenul fundație se poate referi la:
 Fundament, baza unei construcții
 Fundație (persoană juridică), un tip de organizație non-guvernamentală, fără scop patrimonial
 Seria Fundația, o serie de romane și povestiri de Isaac Asimov
 Fundația, un roman de Isaac Asimov